Název Corona může mít více významů:

 v biologii
 Corona (rod) – rod jihoamerických plžů

 v geografii
 Corona – latinské označení města Brašov
 Corona (Kalifornie) – město v Kalifornii (USA)
 Corona (Nové Mexiko) – město v Novém Mexiku (USA)
 Corona (Jižní Dakota) – město v Jižní Dakotě (USA)
 Corona (Tennessee) – město v Tennessee (USA)

 další významy
 Corona (pivo) – mexická značka piva
 Corona (projekt) – vojenské družice USA
 Corona (hudební skupina) – italská hudební skupina
 latinsky: koruna
 Corona regni Bohemiae – země Koruny české
 Corona Borealis – souhvězdí Severní koruny
 Corona Australis – souhvězdí Jižní koruny

Související články 
 Koróna (rozcestník)
 Koronavirus

Externí odkazy